Czarnowken ist ein deutscher Ortsname:
 Czarnowken, 1938 bis 1945 Kleinholzeck, Kreis Goldap, Ostpreußen, nach 1945: Czarnówko, untergegangener Ort im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Czarnowken, 1938 bis 1945 Grundensee, Kreis Lötzen, Ostpreußen, seit 1945: Czarnówka (Wydminy), Ort im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen